Шатнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шатнево — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Шатнево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.